Claudio II – vescovo di Torino
 Claudio il Gotico, noto anche come Claudio II